Godoya är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Godoya ingår i familjen Ochnaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Godoya